Zaidin oder Zaidín steht für:

 Zaidin (Granada), Stadtteil von Granada, Autonome Gemeinschaft Andalusien, Spanien
 Zaidín (Huesca), Gemeinde in der Provinz Huesca, Autonome Gemeinschaft Aragonien, Spanien